Эль-Карак:

 Эль-Карак — город, расположенный на западе Иордании.
 Эль-Карак — мухафаза на западе Иордании.